Il doppio femminile  del torneo di tennis Torneo Internacional de Tenis Sant Cugat 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Jana Čepelová e Katarzyna Piter che hanno battuto in finale Leticia Costas Moreira e Inés Ferrer Suárez 6-3, 2-6, [10-6].

Teste di serie 

 Réka-Luca Jani /  Maria João Koehler (semifinali)
 Leticia Costas Moreira /  Inés Ferrer Suárez (finale)

 Diana Enache /  Danielle Harmsen (semifinali)
 Jana Čepelová /  Katarzyna Piter (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Torneo Internacional de Tenis Sant Cugat 2011